Ла Риоха може да се отнася за:

 Ла Риоха, автономна област и провинция в Испания
 Ла Риоха, провинция в Аржентина
 Ла Риоха, град в Аржентина, столица на едноименната провинция